Wöhlsdorf (Auma-Weidatal), stadsdeel in Greiz, Duitsland
Wöhlsdorf (Seisla), stadsdeel in Ziegenrück, Duitsland
Wöhlsdorf (Saalfeld), stadsdeel in Thüringen